Добровольщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Добровольщина — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Добровольщина — посёлок в Хабарском районе Алтайского края.